TNFRSF10C () — мембранный белок, рецептор из надсемейства рецепторов факторов некроза опухоли. Продукт гена человека TNFRSF10C.

Функции 
TNFRSF10C входит в многочисленное надсемейство рецепторов факторов некроза опухоли (TNFR). Является рецептором для лиганда цитотоксичности TRAIL. Не содержит домен смерти, поэтому не способен инициировать апоптоз, может защищать клетки от TRAIL-индуцированного апоптоза.

Структура 
Белок состоит из 259 аминокислоты, молекулярная масса — 27,4 кДа. После созревания и отщепления сигнального пептида остаётся 211 аминокислот. N-концевой внеклеточный домен содержит 3 повтора TNFR-Cys и 5 TAPE повторов. Кроме этого, домен содержит до 3 участков N-гликозилирования.

Тканевая специфичность 
Высокая экспрессия обнаружена в лейкоцитах периферической крови, селезёнке, скелетных мышцах, плаценте, лёгких и сердце.

См. также 
 Фактор некроза опухоли
 Кластер дифференцировки

Примечания

Литература

Ссылки 
 TNFR (TNF-рецепторы). 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки